

Palmarès

Giocatore

Competizioni statali 
 
Grêmio: 1995, 1996
 
Figueirense: 2003

Competizioni nazionali 
 
Grêmio: 1996

Competizioni internazionali 
 
Grêmio: 1995
 
Grêmio: 1996

Allenatore

Competizioni statali 
 
Vitória: 2008
 
Chapecoense: 2017

Competizioni nazionali 
 
Paulista: 2005

Note

Collegamenti esterni
 

Italo-brasiliani